Rothwell – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Rothwell – miasto w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Rothwell – miasto w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)